Ю́рич () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Юрич, Горан (род. 1963) — югославский и хорватский футболист.
 Юрич, Иван (род. 1975) — хорватский футболист.
 Юрич, Марио (футболист) (род. 1976) — хорватский и боснийский футболист.
 Юрич, Марио (род. 1979) — хорватский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Юрич, Сава (в монашестве Савва; род. 1942) — епископ Сербской православной церкви на покое, епископ Славонский.
 Юрич, Томи (род. 1991) — австралийский футболист хорватского происхождения.

 Юрич Загорка, Мария (1873—1957) — хорватская журналистка, прозаик, драматург, феминистка.

Топоним 
 Юрич — село, Карагайский район, Пермский край, Россия
 Юрич — река в России, протекает в Карагайском районе Пермского края.